Оплачко — фамилия.

Известные носители 
 Оплачко, Александр Алексеевич  (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Оплачко, Владимир Николаевич (род. 1947) — украинский политик.